Бугульчанская СЭС () — солнечная электростанция на территории Куюргазинского района Башкортостана рядом с селом Бугульчан. Первая очередь на 5 МВт введена в эксплуатацию в декабре 2015 года. Вторая очередь на 5 МВт введена в эксплуатацию 21 октября и третья — 14 ноября 2016 года. . Является второй солнечной электростанцией Башкортостана (без учёта мини-СЭС).

История 
В период с 2015 по 2018 годы на территории Башкортостана было запланировано возведение сети из нескольких солнечных электростанций. Первой из запланированных началось строительство станции в Бугульчане 21 апреля 2015 года. Ввод первой очереди на 5 МВт был намечен на июль, однако состоялся лишь 25 декабря 2015 года. 21 октября министр энергетики Российской Федерации Александр Новак запустил в режиме видеомоста вторую очередь мощностью 5 МВт. 14 ноября 2016 года Компания «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО РОСНАНО) ввела в эксплуатацию третью очередь Бугульчанской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 5 МВт.

Бугульчанская СЭС должна была стать первой промышленной солнечной электростанцией Башкортостана, однако открытие более мощной Бурибаевской СЭС состоялось на два месяца раньше, несмотря на более поздний срок начала строительства.

Строительство первой очереди обошлось в 600 миллионов рублей.

Фотомодули произведены российской компанией «Хевел».

См. также 
 Энергетика Башкортостана
 ВЭС Тюпкильды
 Бурибаевская СЭС
 Исянгуловская СЭС

Примечания

Литература 
 

Солнечные электростанции России
Солнечные электростанции Башкортостана
Куюргазинский район
Здания и сооружения, построенные в 2015 году в России